Маев — русская фамилия; имеет женскую форму Маева.

Известные носители:

 Маев, Игорь Вениаминович — член-корреспондент РАМН, проректор МГМСУ
 Маев, Николай Александрович (1835—1896) — русский писатель, журналист, генерал-майор
 Маев, Сергей Александрович (1944 г.р.) — советский и российский военачальник, генерал-полковник